Czekając na barbarzyńców – J.M. Coetzee
 Czekając na barbarzyńców – wiersz Konstandinosa Kawafisa
 Czekając na barbarzyńców (film)